«Леферм» (от ) — парусный линейный корабль Балтийского флота Российской империи, один из кораблей типа «Слава России». Находился в составе флота с 1739 по 1756 год, во время русско-шведской войны 1741—1743 годов был вооружен и готов к участию в войне, однако из-за сильных штормов так и не достиг театра боевых действий, после войны неоднократно принимал участие в практических и крейсерских плаваниях эскадр Балтийского флота, а по окончании службы был разобран.

Описание судна 
Представитель серии парусных двухдечных линейных кораблей типа «Слава России», самой многочисленной и одной из самых удачных серий линейных кораблей Российского императорского флота. Корабли этой серии строились с 1733 по 1774 год на верфях Санкт-Петербурга и Архангельска и принимали участие во всех плаваниях и боевых действиях российского флота в период с 1734 по 1790 год. Всего в рамках серии было построено 58 линейных кораблей. Все корабли серии обладали высокими мореходными качествами, хорошей маневренностью и остойчивостью.

Водоизмещение корабля составляло 1200 тонн, длина по сведениям из различных источников от 46,5 до 47,4 метра, ширина от 12,3 до 12,65 метра, а осадка от 5,4 до 5,48 метра. Вооружение судна составляли 66 орудий, включавшие двадцатичетырёх-, двенадцати- и шестифунтовые пушки, а экипаж состоял из 600 человек. Скорость судна при свежем ветре могла достигать восьми узлов.

История службы 
Линейный корабль «Леферм» был заложен на Соломбальской верфи  года и после спуска на воду  года вошёл в состав Балтийского флота России. Строительство вёл корабельный мастер . В 1739 году корабль был вооружён и подготовлен к плаванию, однако из-за того, что в Копенгагене находилась французская эскадра, на Балтику отправлен не был.

В июле 1741 года в составе отряда кораблей перешел из Архангельска в Кольский залив, где остался на зимовку в Екатерининской гавани.  года вернулся в Архангельск, затем  в главе эскадры под общим командованием вице-адмирала П. П. Бредаля вышел из Архангельска для перехода в Балтийское море. В ожидании встречи и возможных столкновений с неприятельским флотом все корабли эскадры были приведены в боевую готовность. В районе мыса Нордкап эскадра попала сильный шторм и из-за полученных кораблями повреждений пришла к острову Кильдин, а затем для исправления повреждений зашла в Екатерининскую гавань, где и осталась на зимовку.

 года в составе беломорской эскадры под общим командованием капитана полковничьего ранга  вышел из Екатерининской гавани для перехода в Балтийское море. В Северном море корабли эскадры вновь попали в полосу сильных штормов, во время которых «Леферм» потерял мачты, в связи с чем совместно с двумя другими кораблями отделился от эскадры и вернулся в Екатерининскую гавань на ремонт. В июне и июле следующего 1744 года кораблю всё же удалось совершить переход из Кольского залива в Кронштадт.

В 1745 году в составе флота под общим командованием вице-адмирала З. Д. Мишукова принимал участие в крейсерском плавании до мыса , при этом на корабле держал свой флаг командующий флотом. В 1746 году вновь в составе флота выходил в практическое плавание в Балтийское море, а  и  того же года участвовал в показательных учениях у Ревеля. В 1748 году в составе кронштадтской эскадры контр-адмирала  принимал участие в крейсерском плавании флота в Финском заливе до острова Готланда. В 1751 году в составе эскадр кораблей Балтийского флота также выходил в практические плавания в Финский залив и Балтийское море.

По окончании службы в 1756 году корабль «Леферм» был разобран в Кронштадте.

Командиры корабля 
Командирами линейного корабля «Леферм» в разное время служили:
 капитан полковничьего ранга  (1742—1744 годы);
 капитан полковничьего ранга Д. Кенеди (1745 год);
 капитан полковничьего ранга  (1746 год);
 лейтенант майорского ранга  (1748 год);
 капитан-командор Д. Кенеди (1748 год);
 капитан полковничьего ранга А. И. Полянский (1751 год).

Примечания

Комментарии

Ссылки на источники

Литература 
 
 
 
 
 
 

Парусные линейные корабли Балтийского флота Российской империи
Корабли, построенные Архангельским адмиралтейством